Hovs distrikt kan syfta på:

Hovs distrikt, Skåne 
Hovs distrikt, Västergötland
Hovs distrikt, Östergötland

Se även
Hovs församling
Hovs socken